Князев, Николай:
 Князев, Николай Алексеевич (1955—1995) — советский футболист, вратарь.
 Князев, Николай Иванович (1923—1994) — Герой Советского Союза.
 Князев, Николай Ильич (1882—?) — российский государственный деятель, последний Акмолинский вице-губернатор. 
 Князев, Николай Сергеевич (род. 1987) — российский самбист.
 Князев, Николай Трифонович (род. 1937) — советский хозяйственный и политический деятель, депутат ВС КазССР 8 и 11 созывов, народный депутат СССР.